Jean Geoffroy (1853-1924), peintre français ;
 Jean Geoffroy (1905-1991), homme politique français ;
 Jean Geoffroy (1960-), percussionniste français.